Amerikai Egyesült Államok
 Cherryville (Észak-Karolina)
 Cherryville (Missouri)
 Cherryville (New Jersey)
 Cherryville (Oregon)
 Cherryville (Pennsylvania)
 Ausztrália
 Cherryville (Dél-Ausztrália)
 Kanada
 Cherryville (Brit Columbia)